Plaats in Indonesië
 Pamongan (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Pamongan (Mojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java